Пасива́ція мета́лів — утворення на поверхні металу (металевих виробів) захисних шарів (головним чином плівок оксидів) при дії окислювачів з метою оберігання від корозії. Пасивацію металів можна проводити електрохімічно.

Див. також 
 Окси-плівка
 Оксидування

Джерела 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Металургія
Покриття